Rywalizacja kobiet w gigancie równoległym podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na trasie o nazwie Sierra Nevada. Kwalifikacje rozegrano 16 marca 2017 roku o 10:05, z kolei biegi finałowe tego samego dnia o 13:00. Złoty medal wywalczyła Czeszka Ester Ledecká, która w dużym finale pokonała Patrizię Kummer ze Szwajcarii. W małym finale triumfowała Rosjanka Jekatierina Tudiegieszewa, zdobywając tym samym brązowy medal.

Kwalifikacje

Finały 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017